Лиховидово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лиховидово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Лиховидово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.